

Musica 
 Sledgehammer – singolo di Peter Gabriel del 1986
 Sledgehammer – singolo dei Fifth Harmony del 2014
 Sledgehammer – singolo di Rihanna del 2016

Guerra 
 Sledgehammer – operazione militare alleata prevista nel 1942

Cinema 
 Sledgehammer – film horror del 1983 diretto da David A. Prior